

Sigle 
 Managing Director – direttore generale
 McDonnell Douglas – storica azienda aeronautica statunitense
 Medicinae Doctor o Doctor of Medicine – titolo accademico
 MiniDisc – disco ottico
 Maryland, stato degli USA
 Machinery Directive – Direttiva Macchine
 Mic Dubbed – audio di un film registrato in sala con un microfono.
 Metal Detector – abbreviazione in inglese per indicare un cercametalli

Chimica 
 Md – simbolo chimico del mendelevio
 MD – abbreviazione di MDMA (metilenediossimetamfetamina), conosciuta anche come Ecstasy
 MD – Metildicloroarsina

Codici 
 MD – codice vettore IATA di Air Madagascar
 MD – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Moldavia
 MD – codice ISO 3166-2:GN di Mandiana (Guinea)
 MD – codice ISO 3166-2:NI di Madriz (Nicaragua)
 MD – codice ISO 3166-2:SO di Mudug (Somalia)
 MD – codice ISO 3166-2:US del Maryland (Stati Uniti)

Etichettatura tessile 
 MD – sigla della denominazione di modal

Informatica 
 .md – dominio di primo livello della Moldavia
 .md – estensione per documentazione in formato Markdown
 MD – MIC Dubbed, con audio tratto da CAM (bootleg)

Sport 
 MD – molto difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Religione 
 M.D. – Madri degli Abbandonati e di San Giuseppe della Montagna
 MD – Mohammed o Mohammad (abbreviazione)

Altro 
 MD – millecinquecento nel sistema di numerazione romano
 MD – sigla degli aeroplani della Dassault Aviation (dalle iniziali di Marcel Dassault)
 MD, già Lillo – azienda italiana della grande distribuzione organizzata
 MD – targa automobilistica di Mödling (Austria)
 MD – targa automobilistica di Magdeburgo (Germania)
 MD – Magistratura Democratica

Altri progetti